Појам  може да се односи на:
 Елизабета Баварска (краљица Немачке)
 Елизабета Баварска, царица Аустрије и краљица Угарске
 Елизабета Баварска (краљица Белгије)